Ла Гранха има више значења:

 Ла Гранха (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гранха (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гранха (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гранха (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гранха, Рестауранте (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Гранха (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранха, Абаротес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гранха (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гранха (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гранха (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гранха (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гранха (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гранха, Ел Танке (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гранха (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гранха (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха, Ранчо ла Алегрија (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха, Ла Гата (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха, Хоакин Рамирез (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранха, Лас Марселас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гранха, Чиверија (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гранха (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гранха, Ла Вера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гранха, Лас Пиједритас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гранха (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гранха (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Гранха, Ранчо Санта Фе (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гранха (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гранха (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранха, Пуерто ла Гранха (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранха (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранха (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранха (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранха (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранха (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Гранха (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Гранха (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гранха (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гранха (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гранха (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гранха (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гранха (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гранха (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гранха (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гранха (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гранха (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гранха (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гранха (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гранха (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гранха, Милпа Гранде (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гранха (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гранха (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гранха, Ел Ранчо де ла Капиља (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гранха, Исла ла Гранха (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гранха, Камино а Франко (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Гранха, Лос Органос (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику